Nikolaus Joseph von Jacquin
 Joseph Franz von Jacquin